Elizabeth – film (1998)
 Elizabeth – postać z gry komputerowej BioShock Infinite (2013)
 Elżbieta (ang. Elizabeth) – imię żeńskie pochodzenia biblijnego

Miejscowości w USA 
 Elizabeth – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Elbert
 Elizabeth – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
 Elizabeth – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Harrison
 Elizabeth – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Allen
 Elizabeth – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Elizabeth – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Union
 Elizabeth – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Elizabeth – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Wirt

Gminy w USA 
 Elizabeth (ang. Elizabeth Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
 Elizabeth (ang. Elizabeth Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Elizabeth (ang. Elizabeth Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lawrence
 Elizabeth (ang. Elizabeth Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Miami
 Elizabeth (ang. Elizabeth Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Elizabeth (ang. Elizabeth Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster

Zobacz też 
 Port Elizabeth (Eastern Cape) – w Republice Południowej Afryki
 Cape Elizabeth (Maine) – w USA
 Lake Elizabeth Township (Minnesota) – w USA
 Elizabeth City (North Carolina) – w USA
 Elizabethton (Tennessee) – w USA
 Elizabethtown